Phrynosomatidae — семейство чешуйчатых подотряда игуанообразных. 

Представители семейства обитают в Северной и Центральной Америке от юга Канады на севере до Панамы на юге. Большинство видов обитают в пустынях и полупустынях, но есть виды живущие в прериях и лесах.

Классификация 
На конец 2011 года в семействе насчитывалось 137 видов, входящих в 9 родов:

Ранее роды семейства рассматривались в составе игуановых.

Галерея

Примечания 

 
Семейства пресмыкающихся
Пресмыкающиеся Северной Америки
Пресмыкающиеся Центральной Америки